Darfur, no Sudão
Darfur (Minnesota), nos EUA
Darfur Ocidental, no Sudão

Desambiguações de topônimos